Matze steht für:

 Matze, ungesäuertes Fladenbrot der jüdischen Tradition
 Hohe Matze, Berg in Bayern
 Matze (Gorilla), verstorbener Gorilla aus dem Frankfurter Zoo
 als regionaler Kosename bzw. Variante für die Vornamen Matthias und Marcel 

Siehe auch:
 Matze mit Katze
 Mazze (Begriffsklärung)